Брази́лиа, или Брази́лия ( ), — столица Федеративной Республики Бразилии и резиденция правительства Федерального округа. Согласно данным переписи населения, проведённой Бразильским институтом географии и статистики в 2010 году, население города составляет  человека, по этому показателю является третьим крупнейшим городом страны. По размеру ВВП на душу населения Бразилиа находится на втором месте ( реалов), уступая только Витории ( реалов). Вместе с Анаполисом (139 км) и Гоянией (209 км), составляет ось «Бразилия — Анаполис — Гояния», которая является наиболее развитой областью Центрально-западного региона.

21 апреля 1960 года президентом Жуселину Кубичеком ди Оливейрой столица Бразилии была перенесена в город Бразилиа, ставший третьей по счёту столицей страны после Салвадора и Рио-де-Жанейро. Переезд органов федеральной администрации в новую столицу привёл к тому, что Бразилиа стала центром сосредоточения исполнительной, законодательной и судебной власти.

Проект строительства новой столицы, получивший название «пилотный план» (), был разработан архитектором Лусио Костой. С учётом рельефа местности и зоны затопления водохранилища Параноа «пилотный план» фактически является адаптацией аналогичного проекта, предложенного Луисом Крулсом в 1893 году. Большинство административных и общественных зданий в городе построено по проекту известного бразильского архитектора Оскара Нимейера.

В 1987 году город включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этимология 

Город получил название в 1960 году по названию страны, известному с XVI века. В оригинале на португальском языке название города пишется Brasilia и отличается от написания страны — Brasil. В русском написании названия страны и столицы совпадают и передаются с окончанием -ия — Бразилия. Для того, чтобы различать в русском языке название страны и города, последнее часто пишут по принятой одно время форме передачи названия — Бразилиа, которая сейчас признаётся неправильной.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Бразилиа расположена в центральной части страны на Бразильском плоскогорье, на высоте 1000—1200 м над уровнем моря на берегу водохранилища Параноа вблизи рек Прету и Дешкоберту. Занимает площадь 5801,937 км2. Географические координаты: . Местоположение было выбрано специально вдали от главных политических центров страны Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — в практически пустовавшей в те времена центральной части Бразилии. Такое положение было признано более выгодным со стратегической и военной точки зрения.

Климат 
Климат города субэкваториальный, средняя температура по месяцам варьирует лишь в пределах 3,6 градуса. Лето влажное и дождливое, зима более сухая. Среднегодовая температура составляет 21 °C. Самый теплый месяц — октябрь (средняя температура месяца 22,7 °C). Самый холодный месяц — июль (средняя температура месяца 19,1 °C). При этом максимальная температура, зарегистрированная в Бразилиа, составила 35,8 °C (28 октября 2008 года), а минимальная — 1,6 °C, по другим данным — 0 °C (18 июля 1975 года)

Среднегодовая относительная влажность воздуха — 70 %, зимой понижается до 20 % и ниже.

Растительность и экология 
Разнообразие флоры представлено более чем 150 видами древесно-кустарниковых растений. Большинство из них, что характерно для серрадо, достигают в высоту 15—25 м. Например: сейба (Ceiba speciosa), желтый лапачо (Tabebuia serratifolia), цезальпиния ежовая (Caesalpinia echinata), пальма бурити (Mauritia flexuosa).

В Федеральном округе остро стоит вопрос о сохранении уникальной флоры. Вырубка лесов, вызванная расширением сельскохозяйственных угодий, одна из проблем Бразилиа. По данным ЮНЕСКО, с 1950 года площадь лесов сократилась на 57 %. В целях сохранения проводятся просветительские программы и структурные реформы, направленные на сокращение деградации растительного и животного мира, а также рек региона.

Гидрография 
Запасы пресной воды в водоёмах Федерального округа пополняются за счёт грунтовых вод, поэтому не пересыхают в засушливый период. Для увеличения количества воды было принято решение о строительстве плотины на реке Параноа, в результате чего образовалось водохранилище. Площадь водной поверхности водохранилища составляет 40 км2, максимальная глубина достигает 48 м, а его периметр — 80 км.

Население 

Население города в течение 1960 года выросло на 14,4 %, а по итогам десятилетия общий прирост составил 285 %. В 1970-х годах население города увеличилось на 115,52 %. Согласно плану численность населения Бразилиа должна была составить 500 тысяч человек к 2000 году, однако расчётное число жителей было превышено уже к началу 1970-х годов. В период между 1980 и 1991 годом число горожан увеличилось на 36,06 %. К началу 1990-х годов «пилотный план» потерял всякий смысл — активно развивалось строительства множества городов-спутников. Согласно переписи населения 2000 года в Бразилиа проживают  человек. Индекс человеческого развития составляет 0,874, безграмотными остаются 4,35 % жителей города. Согласно данным ООН, Бразилиа по численности населения занимает 16-е место в мире и 4-е по стране.

Местное население по большей части представлено переселенцами из юго-восточной и северо-восточной частей страны и сотрудниками 123 иностранных посольств. По данным на 2003 год, больше половины жителей города — иностранцы.

Столичный регион 

Столичный регион помимо столицы включает в себя ряд муниципалитетов штата Гояс: Нову-Гама, Валпараизу-ди-Гояс, Сидади-Осидентал, Лузиания, Кристалина, Санту-Антониу-ду-Дескоберту, Агуас-Линдас-ди-Гояс, Алешания, Абадиания, Пиренополис, Корумба, Кокалзинью-ди-Гояс, Падри-Бернарду, Агуа-Фриа-ди-Гояс, Планалтина, Вила-Боа, Формоза и Кабесейрас, а также муниципалитеты штата Минас-Жерайс: Унаи и Буритис. По данным на 2007 год, в столичном регионе проживает  человек.

Болезнь роста 
Хотя Бразилиа очень гордится тем, что построена строго по плану, проект не учитывал, что строители столицы пожелают остаться в построенном городе. Предполагалось, что после торжественного открытия столицы строители разъедутся по домам. Однако они предпочли остаться в Бразилиа, но не могли позволить себе жить в дорогих квартирах, которые сами построили. Поэтому пришлось обосноваться вокруг зелёной зоны Бразилиа. Вскоре выросло несколько городов, бо́льших по размеру, чем Бразилиа. Сегодня только 400 тысяч человек живёт в городе, который был запланирован, многие квартиры пустуют, а почти 2 миллиона жителей обосновалось в городах-спутниках, не входивших в первоначальный план. Несмотря на то, что в городе планировалось создать равные условия для всех, из-за разницы в доходах население разделилось и поселилось в разных городах.

Не поддающийся контролю быстрый рост населения и классовые барьеры вызывают преступность (по некоторым данным, в Бразилиа совершается до двух убийств в день) и другие социально-экономические проблемы, присущие любому городу. Молодая столица Бразилии переживает «болезнь роста».

История 

В 1955 году кандидат на президентский пост Жуселину Кубичек поклялся, что, если его изберут в президенты, новая столица станет реальностью ещё до того, как истечёт его пятилетний президентский срок. В апреле 1956 года Кубичек был избран президентом. Через три года 60-тысячная армия строителей возвела хорошо обустроенный город.

Транспорт 
Общественный транспорт представлен двумя линиями метрополитена (), проходящими из центра через южное крыло в города-спутники, а также многочисленными автобусными маршрутами, в основном сходящимися на центральной станции Родовиариа.

В городе находится международный аэропорт Бразилиа имени Жуселину Кубичека.

Расстояния до крупных городов страны:
 Гояния: 209 км
 Белу-Оризонти: 740 км
 Сан-Паулу: 1020 км
 Рио-де-Жанейро: 1160 км
 Салвадор: 1540 км
 Порту-Алегри: 2027 км
 Манаус: 3490 км

Здравоохранение 
В административном районе Бразилиа находятся несколько государственных медицинских учреждений: главный госпиталь Федерального округа (, сокр. HBDF), региональные госпитали Аса-Норте (, сокр. HRAN) и Аса-Сула (, сокр. HRAS), а также госпиталь  (). В ряде административных районов есть собственные больницы, находящиеся в подчинении Департамента здравоохранения Федерального округа. Всего таких больниц 12. В адрес системы здравоохранения Бразилиа поступает много жалоб, критики. Предметом критики чаще всего становится низкий уровень обслуживания, обвинения в расизме и малоэффективность.

В период с января по август 2008 года в Бразилиа было зафиксировано 3147 случаев заболевания лихорадкой денге, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года. В Бразилиа один из самых высоких показателей больных раком по стране. В 2005 году зафиксирована рекордная смертность женщин от рака молочной железы и этот показатель не снижается. Также, довольно высоко количество больных раком лёгких, что связано с поголовной табачной зависимостью.

Образование 

Ещё на стадии разработки проекта строительства города утверждалось, что образование в столице будет кардинальным образом отличаться от образования страны. На волне популярности прогрессивного образования под руководством педагога Анисио Тейшейры () и, частично, антрополога Дарси Рибейро, обучение в начальной школе акцентировалось на развитии интеллекта ребёнка, а не на механическом запоминании содержания учебных предметов.

Средние школы расположены в L2, W4 и W5. В столице расположены два высших государственных учебных заведения: Университет Бразилиа (образован в 1962 году) и Высшая школа наук о здоровье (, сокр. ESCS; открыта в 2001 году). В сфере частного образования, крупнейшими учебными заведениями являются  (1974),  (1968) и Университетский центр Федерального округа. Учебные корпуса Университета Бразилиа расположены в ряде административных округов столицы.

Количество библиотек несоразмерно числу жителей столицы. Основу книжного фонда составляют книги из библиотек столичного университета, Конгресса и Сената и городской библиотеки (). В 2006 году была открыта национальная библиотека имени Леонела ди Мура Бризолы.

Архитектурные особенности 

Бразилиа построена в 1957—1970 годах по распоряжению президента Бразилии Жуселину Кубичека специально как столица в центральной части Бразилии. Генеральный план составил архитектор Л. Коста с использованием идей Ле Корбюзье. Главным архитектором административных и общественных зданий стал О. Нимейер.

Среди выдающихся творений Нимейера — кафедральный собор Бразилии, основные помещения которого расположены под землёй, тогда как с улицы виден лишь его купол из бетона и витражного стекла.

Планировка города весьма необычна: с высоты птичьего полёта видно, что главные магистрали города с прилегающими кварталами образуют подобие реактивного пассажирского самолёта, летящего на юго-восток. Лусио Коста, правда, утверждал, что проектировал город как гигантскую бабочку.

При этом в фюзеляже этого «аэроплана» находится большинство учреждений городского и федерального значения. Центральная часть отведена под сектора гостиниц, магазинов, банков и др. В «хвосте самолёта» находятся городские муниципальные учреждения, а в районе «кабины пилота» — федеральные: прокуратура, парламент (Национальный конгресс) и другие учреждения. В крыльях расположены жилые кварталы.

Осевые магистральные шоссе () окружены двухрядными улочками, причём у каждой, как правило, своя «специализация»: улица банков, улица аптек 

Адресация жилых зданий в городе буквенно-цифровая: факультативно указывается Южное или Северное крыло, номер суперблока (квартала) — причём чётные «сотни» расположены в Южном крыле, а нечётные — в Северном, меньшие — ближе к осевой магистрали, бо́льшие — дальше; а также буква, обозначающая конкретное строение в блоке — их всегда не более 11. Кварталы сгруппированы по четыре, и на такую группу приходятся школа, церковь и ряд других социальных учреждений.
Отыскать нужный адрес легко. «N-102-L», например, находится в северном «крыле» города, квартале 102, доме L. И если помнить, что номера кварталов увеличиваются (102—116), когда едешь к концам «крыльев», то едва ли ошибёшься.
В кварталах, как правило, много зелени, наиболее богатые кварталы нанимают штатных садовников. В каждом жилом здании в обязательном порядке работает охранник, контролирующий поток посетителей.

Для порядка и удобства жилые дома выше шести этажей не строят.
Интересно также, что под каждое здание города генеральным планом отведён определённый объём пространства над землёй. В связи с этим, наиболее интересные с архитектурной точки здания коммерческого сектора (банки, магазины, гостиницы ), как правило, компактнее своих типовых собратьев. Значительно больше свободы предоставлено строителям в пригородах Бразилиа, где живут, по большей части, небогатые граждане.

В то же время, наиболее обеспеченные горожане чаще всего покупают виллы на противоположном центральной части города — восточном берегу водохранилища.

Города-побратимы

Примечания 
Комментарии

Источники

 
Столицы южноамериканских государств
Города-миллионеры Бразилии